O Campeonato Peruano de Futebol de 1941 foi a 25º edição da divisão principal do campeonato Nacional de Futebol no Peru. O campeão foi o Universitario que conquistou seu 4º título na história da competição.

Premiação

Ligações externas 

Campeonato Peruano de Futebol
1941 no futebol